Со́дзим (Созима, Сюзьма) — река в России, протекает на северо-западе Удорского района Республики Коми. Правый приток реки Вашки. Длина реки — 116 км, площадь водосборного бассейна — 982 км².

Притоки (км от устья):
 9 км: река Ёль;
 34 км: ручей Нялькъельдин;
 37 км: ручей Большой Мыдмас;
 64 км: река Нотес;
 86 км: река Косвож.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000047474.

Примечания 

Притоки Вашки
Реки Удорского района